Арте́к:
 Артек — Международный детский центр в Крыму.
 Артек — река в Крыму, к северу от лагеря «Артек».
 Артек — урочище в Крыму, недалеко от лагеря.
 Артек — археологический памятник на юго-западном склоне Аю-Дага.
 Р-166 «Артек» — автомобильная КВ и УКВ-радиостанция средней мощности.
 Артек — малая планета № 1956, названная в честь пионерского лагеря «Артек».